Джин (анг. Genie) — вигаданий джин, який з'являється в 31-му повнометражному анімаційному фільмі Walt Disney Pictures «Аладдін» (1992). Після контрактної суперечки між Вільямсом та компанією Волта Діснея Ден Кастелланета озвучував Джина протягом усього фільму «Аладдін 2: Повернення Джафара», а також телевізійного серіалу, перш ніж Вільямс повторив роль для останньої частини «Аладдін і король злодіїв», а також для власного міні-серіалу про персонажа «Великі уми думають самі за себе».

Ден Кастелланета озвучив джина в відеогрі — «Aladdin в Nasira's Revenge», а пізніше в серії відеоігор Kingdom Hearts від Square Enix і Disney Interactive Studios для Kingdom Hearts і Kingdom Hearts II (з архівним аудіо, використаним в інших іграх Kingdom Hearts).

Джим Мескімен виконав роль у фільмах Disney Think Fast (2008) і Kinect Disneyland Adventures (2011).

Вілл Сміт зіграє живу версію персонажа в екранізації оригінального фільму 1992 року 2019 року.

Залучення 

Композитор Алан Менкен і поет Говард Ешман замислювали Джина, як «модного гарлемського джазового співака, на кшталт Фетса Уоллера або Кеба Каллоуея». Так, Менкен побоювався, що Вільямс не зможе продемонструвати необхідні співочі здібності, і змінив свою думку лише після того, як побачив, як Вільямс виконує «Friend Like Me» та «Prince Ali» у себе вдома в Лос-Анджелесі.

Прийняття участі Вільямса вплинуло на вшанування його після його смерті в 2014 році, і критики вважали, що «Джин» був його найбільш пам'ятним виступом. Композитор Aladdin Алан Менкен поскаржився, що Вільямс був «геніальним, чарівним, веселим, співчутливим, вразливим проявом людського стану».

Поява персонажа

Аладдін 

Джин вперше з'являється в мільтфільмі — «Аладдін», де його звільняють із чарівної масляної лампи, що сформувало фразу «джин у лампі» або «джин у пляшці», який ввів цей термін у титульний персонаж у зруйнованій Печері Чудес. Після того, як він пояснює, що може виконати три бажання, Аладдін, знаючи, що Джин виконає його бажання вибратися з печери, лише якщо він використає одне з його бажань, змушує його звільнити Аладдіна та Абу з печери без бажання. У далекому оазисі Джин вражений, коли виявляє, що Аладдін не скористався своїм першим бажанням, щоб вибратися з печери, і неохоче погоджується, щоб перше бажання Аладдіна було врятовано. Коли Аладдін запитав, чого б він бажав, Джіні зізнався, що хотів би свободи, оскільки джини повинні виконувати накази господаря — у цьому випадку Аладдіна. Він приймає обіцянку Аладдіна використати третє бажання, щоб звільнити його, а потім виконує його перше бажання: зробити його принцем, щоб він міг законно залицятися до принцеси Жасмін. Джин ховається після того, як очолить парад до палацу Аграба. Джина знову звільняють, коли охорона Джафара закує Аладдіна в кайдани, заткне рот і скине його зі скелі в океан. Він рятує Аладдіна як друге бажання після вільної інтерпретації киваючої голови Аладдіна. Пізніше у Джіні виникає сварка з Аладдіном, коли він починає думати, що йому, можливо, доведеться порушити свою обіцянку використати третє бажання через страх перед тим, що станеться, якщо хтось дізнається, що він не королівська особа.

Невдовзі папуга Яго викрадає лампу Джіна, та доставляє її Джафару, роблячи Джафара новим господарем Джіна.

Джин не має іншого вибору, як виконати перше і друге бажання Джафара стати султаном Аграби та наймогутнішим чаклуном у світі. Потім його роблять рабом без жодної мети в житті, окрім, як розважати садистського Джафара, мучачи колишнього султана. Під час останньої битви між Аладдіном і Джафаром, Джин змушений виконати останнє бажання Джафара стати всемогутнім джином, коли Аладдін переконує його зробити це, на його велике небажання. Однак, як вони обидва знають, виконання цього бажання призводить до того, що Джафара ув'язнюють у власній лампі, який Джин.

Джин отримує свободу і кидає лампу в пустелю, звільняючи Аграбу від тиранії Джафара. У той час, як Джин готовий пожертвувати своєю свободою, щоб дозволити Аладдіну бути з принцесою Жасмін, Аладдін вирішує виконати свою початкову обіцянку та використовує своє останнє бажання, щоб звільнити Джина від влади своєї лампи, на велике здивування та щастя останнього. Аладдін все-таки може одружитися на принцесі Жасмін, оскільки султан зворушений любов'ю молодої пари одне до одного, тому він змінює закон, щоб принцеса могла вийти заміж за кого завгодно. Звільнений Джин емоційно прощається з Аладдіном і залишає Аграбу, щоб досліджувати світ.

Повернення Джафара 

У «Поверненні Джафара» Джин повертається до Аграби після однорічної навколосвітньої подорожі, вирішуючи, що не все так добре без його друзів, з якими можна поділитися цим. За його власним визнанням, його сили зменшилися, оскільки звільнений джин менш могутній, ніж прив'язаний до лампи, хоча він усе ще зберігає деякі свої здібності, зокрема зміну форми, політ і заклинання. У ніч свого повернення, після того, як Жасмін і Аладдін посварилися через те, що Аладдін тримає в таємниці присутність Яго від неї, Джин переконує Яго допомогти йому змусити пару помиритися. Пізніше у фільмі, коли Аладдін, Яго та Султан вирушають на прогулянку без нього, Джин та Абу влаштовують пікнік для себе, але стикаються з Джафаром. Незважаючи на відважну боротьбу з ним, Джин перемагають, і він і Абу потрапляють у в'язницю. Згодом до них приєднуються Султан, принцеса Жасмин і Килим, які були захоплені Джафаром. Після звільнення з ув'язнення морально збентеженим Яго, Джіні рятує Аладдіна від страти палацовою охороною, яку організував Джафар, помилково звинувативши Аладдіна у вбивстві султана. Після того, як герої перегрупуються, Джин виявляє, що знищення лампи Джафара є єдиним способом його знищення. Їхній план непомітно заволодіти лампою не залишається непоміченим, і вони втягуються в бій. Джин кілька разів допомагає героям під час цієї битви, ловлячи падаючого Аладдіна та змінюючи його форму, намагаючись відволікти Джафара, поки Аладдін хапає його лампу. Однак це також не вдається, оскільки Джафар зміг перешкодити Аладдіну захопити лампу та використав свої сили, щоб розколоти землю над морем магми. Після того, як перетвореного Яго збивають, намагаючись віддати лампу Аладдіну, папуга відважно штовхає лампу в лаву і тим самим знищує Джафара раз і назавжди. Джин рятує Жасмін із небезпечної ситуації, оскільки земля знову закривається, витягнувшись, щоб вони могли вчасно вибратися. Коли він дізнається, що Яго вижив у битві, він святкує, перетворюючись на феєрверк.

На телебаченні 
Джин виконує головну роль другого плану в телевізійному серіалі «Аладдін», хоча його внески іноді обмежені; Оскільки шоу відбувається відразу після продовження, колись всемогутній Джин тепер зменшений до «напівфеноменальних, майже космічних сил», що робить його нездатним скасувати деякі заклинання, з якими він стикається, і не має певної міри його старий інтелект. Особливим прикладом цього є епізод «Любов з першого спрайту», коли група спрайтів піднімає палац у повітря, а потім скидає його назад на землю; Джин чітко згадує, як він підняв палац у минулому, але не може повторити цей подвиг цього разу, вимагаючи, щоб Килим обманом змусив спрайтів опустити палац у безпечне місце. Однак Джин залишається незамінним членом команди Аладдіна: у серіалі було багато, багато випадків, коли магія Джина була вирішальною для перемоги героїв, і без нього ситуація була б безнадійною. Джин також є гостем у Disney's House of Mouse .

Аладдін і король злодіїв 

У фільмі «Аладдін і король розбійників» Джин відіграє значно меншу роль. На відміну від першого і другого фільмів, він не має активної ролі в основному сюжеті, внаслідок чого екранний час зменшується.

Тим не менш, він як і раніше виступає найкращим другом і моральною підтримкою Аладдіна. Він також виглядає таким же потужним, як і в першому фільмі, оскільки він не має проблем ні з чим, що намагається, це означає, що його зменшення влади було лише тимчасовим.

Відеоігри 
Джин з'являється в більшості частин серії відеоігор Kingdom Hearts. Його роль у першій грі здебільшого така ж, як і у фільмі, оскільки його лампу знайшов Аладдін. Загальна різниця полягає в тому, що всі бажання Аладдіна витрачаються даремно, щоб позбавити його від біди: перше бажання було витрачено на те, щоб позбутися бездушних нападників, а друге — врятувати принцесу Жасмін від Джафара. Зрештою Яго викрадає лампу Джина, змушуючи його показати Джафару замкову щілину Аграби та допомогти йому в боротьбі з Сорою та його друзями. Після поразки Джафара Аладдін бажає, щоб Джин звільнився від його лампи. Потім він стає викликом для Сори.

Джин має набагато менше екранного часу і набагато менше пов'язаного з сюжетом у Kingdom Hearts II . Як у «Поверненні Джафара», він відправляється дивитися світ разом із Карпетом. Він пропускає більшу частину подій, але прибуває ближче до кінця першого візиту Сори та турбує Піта, коли той збирається звільнити Джафара від його лампи. Крім того, Джин знову стає партнером по виклику для Сори, але його новітньою функцією є копіювання форм Диска Сори та використання його власної копії Keyblade (за винятком Обмеженої форми в Kingdom Hearts II Final Mix).

Джин також ненадовго з'являється в Kingdom Hearts 358/2 Days, взаємодіючи з Ксіоном і Роксасом, коли вони повертаються до Аграби. Він також є ведучим Disney's Think Fast, представляючи гравців і раунди гри, а також ранжуючи гравців за кількістю балів (і коментуючи речі, наприклад, коли всі гравці дають неправильну відповідь, і зупиняються, щоб взяти дуже короткий перерви).

Жива дія 
У живій екранізації «Аладдіна» 2019 року Джина грає Вілл Сміт, причому його зовнішність змінюється між класичною блакитною шкірою та людською формою, щоб маскуватися, щоб злитися. Ця версія значно менш дивна, ніж в оригінальному фільмі, має більш спокійну та саркастичну особистість. У рімейку бажання повинні бути висловлені більш конкретними словами, інакше Джин може дати щось інше, ніж те, що було задумано, те, що Аладдін пізніше використає, щоб обманом змусити Джафара стати джином. Крім того, у цій версії Джин чітко заявляє, що його сила походить від лампи, а також від нього самого, в результаті чого він стає людиною, коли звільняється від лампи. Джин також зображується як зав'язує роман із служницею Жасмін Далією, аж до того, що він просить її приєднатися до нього в подорожі світом після того, як його звільнять від лампи. Початок фільму містить поворот сюжету, в якому зображений Джин-людина, який розповідає історію Аладдіна своїм дітям і дітям Далії, посилання на вилучену концепцію з оригінального фільму, в якій Коробячник із самого початку показав себе як Джина.

У тематичних парках 
18 серпня 2021 року Disney оголосив, що Genie стане талісманом нової платної послуги без черги під назвою Genie+, яка була запроваджена пізніше тієї осені.

Список літератури 

Персонажі-гіганти
Сторінки з неперевіреними перекладами